est la formule brute de plusieurs isomères :

 chlorobenzilate, numéro CAS  ;
Benzoate :
 2-[2-(2,4-dichlorophényl)éthyl]-6-hydroxybenzoate de méthyle, numéro CAS  ;
 2-[2-(3,4-dichlorophényl)éthyl]-6-hydroxybenzoate de méthyle, numéro CAS  ;
 4-[(2,4-dichlorophényl)méthoxy]-benzoate d'éthyle, numéro CAS  ;
 4-[(2,5-dichlorophényl)méthoxy]-benzoate d'éthyle, numéro CAS  ;
 4-[(3,4-dichlorophényl)méthoxy]-benzoate d'éthyle, numéro CAS  ;
Oxirane :
 2-(2,6-dichloro-3,5-diméthoxyphényl)-3-phényl-oxirane, numéro CAS  ;
 2,2-bis[(4-chlorophénoxy)méthyl]-oxirane, numéro CAS  ;
 2-(chlorométhyl)-2-4-(4-chlorophénoxy)phénoxy]méthyl]-oxirane, numéro CAS .